Slapton – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Slapton – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Slapton – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)